Gromada Kalskie Nowiny (powiat węgorzewski)
 Nowiny Wielkie (gromada) (powiat gorzowski)
 Gromada Sitkówka-Nowiny (powiat kielecki)